Simeão, ou Shimon é um nome próprio, do hebraico שמעון (Bíblico Šimʿon, Tiberiano Šimʿôn)). Em grego, é escrito Συμεών, daí a grafia latinizada Simeão.

Religião

Antes de Cristo 
 Simeão (filho de Jacob), personagem bíblico

Até 700 d.C. 
 São Simeão - figura do Novo Testamento, a primeira a reconhecer Jesus como Messias quando este foi apresentado pelos seus pais no Templo de Jerusalém;
 Simeão de Jerusalém, segundo bispo de Jerusalém, por vezes identificado com Simeão Niger.
 Simeão Niger, profeta e doutor da igreja de Antioquia em Atos 13, identificado por vezes como sendo Simeão de Jerusalém.
 Simeão Estilita, o Velho (ca. 388 - 459 d.C.), um estilita cristão de Sisan, na Síria.
 Simeão Estilita, o Moço, um eremita e estilita cristão de Antioquia.

Posteriores 
 Simeão Metafrastes, um hagiógrafo e santo da Igreja Ortodoxa do século X d.C.

Tsares búlgaros 
Simeão I 
Simeão II

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos